Шапкино — деревня в Краснослободском районе Мордовии. Входит в состав Старорябкинского сельского поселения.

История 
В 2006 г. постановлением Правительства РФ деревня Рябкинский Завод переименована в Шапкино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснослободского района